Остен може да се отнася за:

 Остен, инструмент
 „Остен“, сатиричен вестник на Петко Славейков, издаван в 1879 г.
 „Остен“, сатирично списание